Чемпіонат Німеччини з хокею 1985 — 68-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Розенгайм.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Кауфбойрен — ЕВ Ландсгут 3:4, 4:1, 8:5, 4:2
 Кельн — Дюссельдорф ЕГ 3:1, 0:2, 5:4 ОТ, 4:0
 Маннхаймер ЕРК — «Швеннінгер ЕРК» 9:1, 3:2, 3:2
 Розенгайм — Ізерлон 6:2, 6:2, 10:5

Півфінали 
 Розенгайм — Кауфбойрен 8:1, 3:2, 4:1
 Маннхаймер ЕРК — Кельн 4:3, 5:3, 7:3

Матч за 3 місце 
 Кельн — Кауфбойрен 4:2, 10:2

Фінал 
 Розенгайм — Маннхаймер ЕРК 4:3, 7:2, 2:1 ОТ

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1985 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1984 у німецькому спорті‎
1985 у німецькому спорті‎